Dorotea de Dinamarca y de Noruega (Copenhague, 10 de noviembre de 1520-Neumarkt in der Oberpfalz, 31 de mayo de 1580) fue una princesa danesa por nacimiento, y electora del Palatinado como la esposa del elector Federico II del Palatinado. Fue pretendiente a los tronos de Dinamarca, Noruega y Suecia, y monarca titular desde 1559 hasta 1561.

Biografía 

La princesa Dorotea fue la cuarta hija del rey Cristián II de Dinamarca y de su esposa, Isabel de Austria, hermana de Carlos I de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Dorotea tuvo un hermano mayor, Juan "Hans", nacido el 21 de febrero de 1518. Sus otros hermanos mayores, los gemelos Felipe y Maximiliano (nacidos el 4 de julio de 1519) habían fallecido antes del nacimiento de la princesa, el último en 1519 y el anterior en 1520. Su hermana, Cristina, nació dos años más tarde, en 1522, y fue su única hermana en llegar a edad adulta. Cristina se casaría dos veces: primero con Francisco II Sforza, duque de Milán, y segundo con Francisco I de Lorena.

El 20 de enero de 1523, los nobles daneses obligaron a su padre a abdicar y le ofrecieron el trono a su tío, el duque Federico de Holstein. Aquel mes, su madre dio a luz a un niño que nació muerto. Dorotea de tres años de edad, su hermana y hermano siguieron a sus padres exiliados a Veere, en la provincia de Zelanda, en los Países Bajos. Los niños pasaron a estar bajo el cuidado de las regentes, Margarita de Austria y María de Hungría, su tía abuela y tía respectivamente. Su madre, Isabel de Austria, falleció cuando Dorotea tenía cinco años, el 19 de enero de 1526. La corte de los Países Bajos era oficialmente católica, pero estaba influida por el protestantismo, y Dorotea adquirió simpatía hacia los protestantes desde pequeña.

Dorotea fue el objeto de alianzas matrimoniales desde niña. Ha sido descrita mayormente en comparación con su hermana, Cristina; Dorotea era hermosa, más baja y delgada que su hermana. En 1527, Thomas Wolsey propuso al duque de Richmond como partido para Dorotea o Cristina, pero esta propuesta no fue aceptada por los Habsburgo porque Richmond era un hijo ilegítimo.

Su hermano Hans murió en 1532, a los catorce años. Como era la hija mayor con vida de Cristián II, Dorotea se convirtió en pretendiente a los tronos danés, noruego y sueco. Por ello, Federico I de Dinamarca sugirió que Dorotea se casase con el hijo menor de este, Juan el Joven; después de esto, el rey nombraría a Juan su heredero, y su hijo mayor y heredero actual, Cristián, heredaría el ducado de Schleswig-Holstein. Esta propuesta fue rechazada por el emperador y la regente María de Hungría porque no deseaban negociar con Federico, a quien consideraban un usurpador. Nada resultó de esto, y Federico murió en 1533. En 1532, Dorotea recibió una propuesta del duque de Milán, Francisco II Sforza, pero el emperador escogió a su hermana Cristina para casarse con el duque. Se esperó por mucho tiempo que Dorotea se casase con el rey Jacobo V de Escocia, pero el plan no resultó por miedo de ofender al monarca francés, Francisco I, quien deseaba a una princesa francesa como esposa de Jacobo V, compuesto por la dificultad de encontrar una dote aceptable para ella.

Matrimonio 
El 18 de mayo de 1535, Dorotea contrajo matrimonio por poderes con Federico II del Palatinado en Bruselas, y luego en persona en Heidelberg, desde donde viajaron hacia su nuevo hogar en Neumarkt in der Oberpfalz. Federico era un aliado leal del emperador, y por mucho tiempo había deseado casarse con alguien de la familia imperial. Sin embargo, sus propuestas de matrimonio a las hermanas y las sobrinas del emperador habían sido rechazadas. Para impedir que se casara con una noble francesa, el hermano del emperador sugirió a Dorotea, quien estaba bajo la tutela del emperador. María de Hungría, gobernadora de los Países Bajos y madre adoptiva de Dorotea, apoyó este partido como manera de demostrar su apoyo al reclamo de Dorotea al trono danés y así aumentar la influencia imperial en Europa del Norte. Al momento de la boda, la sucesión de Cristián III de Dinamarca estaba siendo disputada; había una guerra en Dinamarca y Copenhague fue invadida por la Liga Hanseática. Los Habsburgo escogieron a Federico del Palatinado como su esposo porque creyeron que Dorotea podría reclamar el trono danés exitosamente a través de esta alianza. Sin embargo, después de la elección de Cristián III de Dinamarca al trono en 1536, sus posibilidades de convertirse en reina fueron casi nulas. Además, el emperador no estaba muy interesado en Dinamarca.

Dorotea fue popular en el Palatinado. Tuvo una relación buena con Federico y su familia. La pareja tenía caracteres similares, compartían un amor por las aventuras y las festividades, y ella "siempre estaba lista para acompañarle en viajes arriesgados, para escalar montañas o atravesar ríos, con el mismo infinito valor y alegría de corazón." No tuvieron descendencia. En su deseo por concebir un hijo, Dorotea realizó peregrinajes y usó fajas sagradas: "esto fue hecho sin espíritu de devoción, pero con gran alegría y risas."

Entre 1537-1538, Dorotea recibió a su hermana Cristina, duquesa viuda de Milán, durante su viaje hacia los Países Bajos desde Italia. Dorotea y Federico fueron descritos como grandes despilfarradores, y se decía que ella no se contentaba hasta gastar su último penique. Ya que Federico era igual a ella en ese sentido, acumularon grandes deudas.

Federico y Dorotea nunca abandonaron su reclamo al trono de Dinamarca, y trabajaron activamente para obtener el apoyo del emperador Carlos V. En 1539, le visitaron en España para presionar este asunto, sin éxito. Dorotea era amiga de la emperatriz, Isabel de Portugal, y cuando esta última falleció aquel año, la pareja perdió a una aliada en sus intentos de persuadir al emperador. Visitaron la corte francesa de camino hacia los Países Bajos, donde Dorotea atrajo la atención del rey a tal punto que, según se dice, la tía de ella, la reina Leonor de Austria, mantuvo a Dorotea a su lado en todo momento para impedir que ésta se convirtiese en amante del rey.  En 1540, Dorotea apoyó el matrimonio por amor de su hermana, Cristina, con Renato de Châlon, príncipe de Orange.

En febrero de 1540, Federico le encargó a Dorotea que visitase al emperador y rogase apoyo para el reclamo al trono, y para impedir una renovación de la tregua entre los Países Bajos y el rey Cristián III de Dinamarca. Después de consultar con el arzobispo Jean Carondelet, presidente del consejo, y con Antonio Perrenot de Granvela, Dorotea y Cristina enviaron la siguiente petición al emperador: "Mi hermana y yo, vuestras humildes y amorosas hijas, os rogamos, como la fuente de toda justicia, que tengáis compasión de nosotras. Abrid las puertas de la prisión, lo cual sólo vos sois capaz de hacer, liberad a mi padre, y aconsejadme sobre la mejor manera de obtener el reino que me pertenece a mí por las leyes de Dios y del hombre." La apelación no tuvo éxito.

En 1544, Federico se convirtió en príncipe elector del Palatinado. El emperador oficialmente reconoció a Cristián III como rey de Dinamarca ese mismo año, pero Federico continuó apelando el reclamo de su esposa. Dorotea asistió al funeral del esposo de su hermana Cristina, Francisco I de Lorena, en Nancy. En la Navidad de 1546, Federico y Dorotea tomaron la comunión protestante en Heidelberg, lo que enfureció al emperador. Por un tiempo, Federico tomó el lado de la oposición protestante. Sin embargo, pronto volvió a unirse a la causa católica. Después de esto, Dorotea y su esposo impidieron la introducción de la reforma protestante en el Palatinado. Sin embargo, Dorotea mantuvo simpatías luteranas toda su vida. En 1551, la pareja realizó una visita oficial a Lorena.

Últimos años 
En 1556, Federico falleció, cuidado hasta el final de sus días por Dorotea. Ella envió a buscar a su sucesor, Otón Enrique. Éste introdujo la reforma protestante en el electorado, la cual Dorotea apoyó. Cuando visitó a su hermana, Cristina, en los Países Bajos en 1557, se dijo que Dorotea: "es conocida por ser luterana y por estar en contra del emperador, y es odiada aquí tanto como su hermana Cristina es amada." El antiguo emperador Carlos V pidió a su hijo, Felipe II de España, que invitase a Dorotea a vivir en los Países Bajos de modo que pudiera convertirse al catolicismo otra vez, y Cristina también intentó persuadirla para hacerlo pero Dorotea se negó.

En su viudez, vivió en el castillo palatino en Neuburg. Se consideró un matrimonio entre Dorotea y un hijo de Felipe I de Hesse, o con Alberto Alcibíades de Brandeburgo-Kulmbach, pero ninguno se materializó, y este último falleció en 1557. Tras la muerte de su padre en prisión en Dinamarca en 1559, Dorotea asumió el título de reina de Dinamarca. Sin embargo, como era una viuda sin hijos y sin posibilidades de tenerlos por su avanzada edad, Dorotea ya no era considerada políticamente útil. Los realistas daneses, al mando de Peder Oxe, le pidieron a Cristina que convenciera a Dorotea de cederle el reclamo al trono a ella y a su hijo, Carlos III de Lorena. En 1561, Cristina visitó a Dorotea y de acuerdo con los reportes, hizo lo que le pidieron.

Dorotea falleció el 31 de mayo de 1580, a los 59 años, y fue enterrada en la iglesia del Espíritu Santo, en Heidelberg.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Kvinfo.dk (en danés)
 Dansk biografisk Lexikon / IV. Ata. Clemens - Eynden
 Julia Cartwright: Cristina de Dinamarca, Duquesa de Milán y Lorena. 1522–1590 (Nueva York, 1913)

Realeza europea desheredada
Pretendientes al trono de Dinamarca
Princesas de Suecia
Princesas de Dinamarca del siglo XVI (casa de Oldemburgo)
Católicos de Dinamarca
Fallecidos en 1580
Nacidos en 1520
Electoras consortes del Palatinado con los Wittelsbach